Вестерос СК () — шведський футбольний клуб із міста Вестероса.

Історія 
Заснований 29 січня 1904 року. 

Провів 4 сезони в  Аллсвенскан (1955/56, 1956/57, 1978, 1997): зіграв 96 матчів, у яких здобув 23 перемоги, 17 нічиїх і 56 поразок, різниця м'ячів 101-217.

Виступає в 3-й лізі Швеції (дивізіон 1).

Досягнення 
Аллсвенскан:
10-е місце (1):  1955/56

Сезони в чемпіонаті Швеції

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 Вестерос СК на foot.dk 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1904